Block 11 steht für:

 Block 11 (KZ Auschwitz), den Todesblock im Stammlager des KZ Auschwitz
 Block 11 (KZ Sachsenhausen), den Isolierungsblock im KZ Sachsenhausen
 Block 11 (Band), eine italienische Neonazi-Rockband

Siehe auch:
 Terror in Block 11 (Riot in Cell Block 11), US-amerikanischer Gefängnisfilm von Don Siegel aus dem Jahre 1954